Kolódeznoie (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Kolódeznoie (Krasnogvardéiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia